Гран-при Будапешта по теннису 2017 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на зальных хардовых кортах.

Турнир-2017 является 20-м по счёту, проводящимся здесь и 1-м с 2013 года. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Будапеште, Венгрия — с 20 по 26 февраля 2017 года.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Тимея Бабош (№ 33 в мире на тот момент). Венгерская теннисистка смогла подтвердить статус фаворита и выиграть домашний турнир. В финале она обыграла вторую сеянную Луцию Шафаржову. В основном розыгрыше турнира приняли участие четыре представительницы России, но ни одна из них не прошла далее второго раунда.

В парном турнире главный приз завоевали четвёртые номера посева Оксана Калашникова и Се Шувэй, которые в финале обыграли Галину Воскобоеву и Арину Родионову.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Тимея Бабош обыграла  Луцию Шафаржову со счётом 6–7(4), 6–4, 6–3.
 Бабош выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шафаржова сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Оксана Калашникова /  Се Шувэй обыграли  Галину Воскобоеву /  Арину Родионову со счётом 6–3, 4–6, [10–4].
 Калашникова выиграла 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Се выиграла 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Будапешта
 WTA Тур 2017
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

Венгрия
Теннис
Февраль 2017 года
2017